Die Bezeichnung Yongding steht für:

 den Stadtbezirk Yongding (永定区) der bezirksfreien Stadt Longyan in der chinesischen Provinz Fujian – siehe Yongding (Longyan);
 den Stadtbezirk Yongding (永定区) der bezirksfreien Stadt Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan – siehe Yongding (Zhangjiajie);
 die Großgemeinde Yongding (永定镇) des Stadtbezirks Mentougou in der chinesischen Hauptstadt Peking – siehe Yongding (Mentougou);
 die Großgemeinde Yongding (永定镇) des Kreises Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan – siehe Yongding (Nanbu);
 die Großgemeinde Yongding (永定镇) des Kreises Yongren im Autonomen Bezirk Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan – siehe Yongding (Yongren);
 das Straßenviertel Yongding (永定街道) des Kreises Fumin in der chinesischen Provinz Yunnan – siehe Yongding (Fumin);
 das Straßenviertel Yongding (永定街道) des Stadtbezirks Yongding in der chinesischen Provinz Hunan – siehe Yongding (Yongding);
 den Fluss Yongding (永定河), einer der Hauptzuflüsse des Hai He, siehe Yongding He;
 das Yongding-Tor (永定門) in der Stadtmauer der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Yongding-Tor.